(1925—2003) — німецький і радянський поет, архітектор і археолог українського походження.
  (1907—1952) — радянський письменник єврейського походження.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок